Moritz Volz est un footballeur allemand né le  à Siegen. Il évolue au poste d'arrière droit.

Biographie 

Volz rejoint le  le FC Sankt Pauli et signe un contrat de deux ans.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 
 

Footballeur allemand
Naissance en janvier 1983
Naissance à Siegen (Allemagne)
Joueur de l'Arsenal FC
Joueur du Wimbledon FC
Joueur du Fulham FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du FC St. Pauli
Joueur du TSV Munich 1860
Entraîneur allemand de football